Route nationale 4 – strada statale in Francia
Route nationale 4 – strada statale in Madagascar